Palpellius ist der Name folgender Personen:

 Publius Palpellius Clodius Quirinalis, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Sextus Palpellius Hister, römischer Statthalter